Insight:
 Insight — инсайт, озарение, внезапная догадка.
 Honda Insight — легковой переднеприводной гибридный автомобиль производства компании Honda.
 Insight (ансамбль) — грузинский джаз-ансамбль.
 InSight — миссия НАСА по доставке на Марс исследовательского посадочного аппарата.
 Insight Corp. — группа программистов во главе с Юрием Лесюком (Украина), взломавших в 1990 году игру  и издавших на её основе игру «».

Инсайт 
 Инсайт (фильм, 2015)
 Инсайт — термин в психологии.

Примечания